Dagoba
 Dagoba - a szingaléz neve a buddhista ereklyetartónak, melynek a sztúpához hasonló alakja van
 Dagoba - francia groove metal együttes
Hasonló
 Dagobah - bolygó a Csillagok háborúja univerzumban